Mit Voska ist gemeint:

 der österreichische Journalist Helmut Voska (1942–2007)
 der Stadtteil Voska in der nordmazedonischen Stadt Ohrid
 der Voska-Hamam in jenem Stadtteil